Bodenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Bodenmüller (1847–1886), deutscher Genre- und Historienmaler
 Arthur Bodenmüller, deutscher Skisportler
 Beat Karl Bodenmüller (1795–1836), Schweizer Bildhauer, Holzschnitzer und Zeichenlehrer
 Friedrich Bodenmüller (1845–1913), deutscher Maler
 Klaus Bodenmüller (* 1962), österreichischer Leichtathlet